Ar Rumaythah (arabiska: الرميثة) är en distriktshuvudort i Irak.   Den ligger i distriktet Al-Rumaitha District och provinsen Al-Muthanna, i den centrala delen av landet,  km söder om huvudstaden Bagdad. Ar Rumaythah ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Ar Rumaythah är mycket platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Ar Rumaythah. Runt Ar Rumaythah är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Det finns inga andra samhällen i närheten. Trakten runt Ar Rumaythah består till största delen av jordbruksmark. 

I trakten råder ett hett ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Al-Muthanna